Uncia puede referirse a:

 la Panthera uncia;
 el nombre común de la planta Carex hispida; o
  Uncía, ciudad y municipio de Bolivia, ubicado en la Provincia Rafael Bustillo del Departamento de Potosí.